Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 845 dans le monde.

 RS-845 au Brésil
 Route 845 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 845 en France